Süddeutscher Meister ist eine Bezeichnung die auf mehrere Sportarten zutrifft:
 Süddeutscher Fußballmeister
 Süddeutscher Handballmeister